Jméno a příjmení Jan Jílek má více známých nositelů:

 Jan Jílek (dramatik) (1933–2011) – český dramatik, spisovatel, scenárista a herec
 Jan Jílek (malíř) (1905–1982) – český malíř figuralista, krajinář a pedagog
 Jan Jílek (politik) (1864–1944) – český a československý politik, poslanec a senátor za lidovce
 Jan Jílek (poslanec Českého zemského sněmu) (1828–???) – český politik, starosta Hostomic, v 60. a 70. letech 19. století poslanec zemského sněmu
 Jan Jílek (psycholog) (* 1951) – český psycholog
 Jan Jílek (rozhodčí) (* 1973) – český fotbalový rozhodčí
 Jan Jílek (spisovatel) (1707–1780) – spisovatel, představitel českého nekatolického exilu